Az 1984-es rali-világbajnokság volt a 12. rali-világbajnoki szezon. Január 21-én kezdődött és november 29-én lett vége. Az egyéni bajnok Stig Blomqvist lett Audi Quattro-t vezetve, a csapat világbajnok pedig az Audi volt.

Végeredmény

Versenyző

További információk 

 1984-es rali-világbajnokságról a rallybase.nl honlapon

Rali-világbajnokságok
Rali